

Saint chrétien 
  Saint Boniface est associé à plusieurs papes

Toponyme

Place Saint-Boniface, place d'Ixelles (région de Bruxelles-Capitale) où se trouve l'Église Saint-Boniface
Saint-Boniface, appellation d'une école d'Ixelles (région de Bruxelles-Capitale) .

Saint-Boniface, un quartier francophone de Winnipeg dans le Manitoba. Précédemment une ville séparée, sa basilique est un site historique national.
 Saint-Boniface, la circonscription électorale correspondante.
 Saint-Boniface, la circonscription électorale provinciale du même coin.
  Saint-Boniface est une municipalité du Québec

de:Saint-Boniface
en:Saint-Boniface